Себольяти:

 Себольяти — населённый пункт на востоке Уругвая, на крайнем севере департамента Роча.
 Себольяти — река в республике Уругвай.